

События

Первое полугодие 
 2 января — обвал облицовки потолка в кассовом зале северного вестибюля станции «Пятницкое шоссе», открывшейся пятью днями ранее. Никто не пострадал.
 10 января — 150 лет со дня открытия Лондонского метрополитена. (В 1863 году была введена в строй так называемая «подземная железная дорога», Metropolitan Railway, 1 июля 1933 года ставшая полноценной «подземкой»).
 12 января — открыта станция «Пхонимит» на  метрополитена Бангкока.
 1 февраля — стоимость проезда в Новосибирском метрополитене повышена с 15 рублей до 18 рублей.
 10 февраля — Миланский метрополитен: открыт первый участок линии M5 из 7 станций: , , , , , ,  (последняя из них теперь работает как пересадочная, она открыта в 1995 году и ранее обслуживала только линию M3).
 14 февраля — открыта станция «Талатпхлу» на  метрополитена Бангкока.
 2 марта — открыт метрополитен Брешиа.
 23 марта — открыта 303-я станция Парижского метрополитена «Мери-де-Монруж» (Линия 4).
 1 апреля — полностью открыта вторая линия метрополитена Санто-Доминго.
 2 апреля — в московском метро введены проездной билет «90 минут» и электронная карта «Тройка», позволяющие совершать поездки как на метро, так и на наземном транспорте. Стоимость одной поездки по таким картам не отличается от установленного ранее тарифа (26 рублей для наземного транспорта и 28 для метрополитена). Билеты же на одну и две поездки оставались в продаже до 1 июля, но со 2 апреля стоят 30 и 60 рублей соответственно. Ранее, с 1 февраля, был введён единый билет, который позволяет оплатить проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.
 6 апреля — открыт пятый пусковой участок 2-й линии Афинского метрополитена с двумя станциями:  и .
 5 мая — открыт замыкающий участок со станциями  и   Пекинского метрополитена.
 9 мая — открыт новый участок Центральной линии Казанского метрополитена с тремя станциями: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек». Теперь в казанском метро 10 станций.
 23 мая — проезд в Харьковском метро подорожал с 2 до 3 гривен.
 27 мая — открытие станции Госпиталь метрополитена Буэнос-Айреса.

Второе полугодие 
 26 июля:
 открыт шестой пусковой участок 2-й линии Афинского метрополитена с четырьмя станциями: , ,  и .
 открыты станции Линии B Метрополитена Буэнос-Айреса: «Эчеверрия» и «Хуан Мануэль де Росас».
 26 сентября — открыт Харбинский метрополитен.
 27 сентября — открыты станции Линия A Метрополитена Буэнос-Айреса: «Сан-Хосе де Флорес» и «Сан-Педрито».
 5 октября — открытие трёх новых станций линии U2 Венского метрополитена.
 22 октября — в Петербургском метрополитене введены в эксплуатацию вагоны типа 81-556/557/558 (обслуживают Невско-Василеостровскую линию).
 6 ноября — открыта 52-я станция Киевского метрополитена — «Теремки» (Куренёвско-Красноармейская линия).
 7 ноября — открытие наземного вестибюля и наклонного хода станции «Спасская» Петербургского метрополитена.
 9 ноября — открыты 189-я и 190-я станции Московского метрополитена — «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» Таганско-Краснопресненская линия (всего за год открыто две станции).
 1 декабря — для проведения капитального ремонта наклонного хода и замены эскалаторов на 18 месяцев (до 6 июля 2015 года) закрыт вестибюль станции «Пушкинская» Петербургского метрополитена.
 5 декабря — открыты станции «Вутхакат» и «Бангва» на  метрополитена Бангкока.
 11 декабря — открыт участок Линии B Лионского метрополитена от станции Стад де Жерлан до станции Гар д’Улен.
 14 декабря — открыта станция  3-й линии Афинского метрополитена.
 15 декабря:
 открыт участок второй линии метрополитена Осло с двумя станциями — «Haslum» и «Avløs».
 открыт .
 22 декабря — открыта первая очередь с 6-ю станциями новой  в Сингапуре.
 28 декабря:
 открылся Чжэнчжоуский метрополитен.
 открыты два новых участка восьмой линии Пекинского метрополитена.
 открыта шестая линия Гуанчжоуского метрополитена.
 открыта вторая линия Сучжоуского метрополитена.
 открыта четвёртая линия Уханьского метрополитена.
 29 декабря — открыты две линии Шанхайского метрополитена — № 12 и № 16.
 31 декабря — открытие станции , 17-й на Первой линии Неаполитанского метрополитена.

Примечания 

Годы в истории метрополитена